

Cinéma et télévision 
 The Sentinel (La Sentinelle des maudits), film américain réalisé par Michael Winner en 1977.
 The Sentinel, série télévisée créée par Danny Bilson et Paul De Meo en 1996.
 The Sentinel, film américain réalisé par Clark Johnson en 2006.
 The Sentinel Asleep, film muet américain réalisé par Thomas H. Ince et sorti en 1911.

Littérature 
 The Sentinel, nouvelle de science-fiction d'Arthur C. Clarke qui a inspiré 2001, l'Odyssée de l'espace.

Musique 
 The Sentinel, album de Pallas sorti en 1984.

Jeu vidéo 
 The Sentinel, jeu vidéo de Geoff Crammond, édité par Firebird en 1986.

Voir aussi